La Copa Diputació del 2012 és la cinquena edició de la Copa d'Escala i corda President de la Diputació de València, organitzada per l'empresa ValNet amb subvenció de la Diputació de València.

Equips

Competició 
La competició pren el model de l'anterior gran torneig disputat, el Circuit Bancaixa en l'edició 2011-2012 en el qual es disputà una primera fase dividida en quatre rondes (amb quarts, semifinals i semifinal) i una fase final (amb semifinals i final) on accedeixen els quatre millors equips de la primera fase. La principal diferència respecte al Circuit Bancaixa és la possibilitat de tirar les pilotes a l'escala i les galeries dels trinquets.

Classificació

Resultats

1a fase

1a Ronda

2a Ronda

3a Ronda

4a Ronda

Fase Final

Notes

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial

Competicions d'escala i corda
Competicions esportives del 2012